The Brave and the Bold – collana di albi a fumetti della DC Comics
 The Brave and the Bold – album dei Tortoise e Bonnie 'Prince' Billy del 2006
Batman: The Brave and the Bold – serie animata del 2008